Sopi ist der Familienname von:
 Baskim Sopi (* 1972), nordmazedonischer Fußballspieler
 Mark Sopi (1938–2006), römisch-katholischer Bischof